Het Servisch voetbalelftal speelde in totaal negen officiële interlands in het jaar 2017, waaronder zes duels in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal 2018 in Rusland. De selectie stond onder leiding van Slavoljub Muslin. Hij stapte op nadat Servië zich geplaatst had voor de WK-eindronde en werd opgevolgd door Mladen Krstajić. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst steeg Servië in 2017 van de 45ste (januari 2017) naar de 36ste plaats (december 2017).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Servisch voetbalelftal
2017